La berzéline peut désigner deux espèces minérales : 
 une variété blanche d’haüyne décrite par le minéralogiste Necker ou 
la berzélianite : un séléniure de cuivre décrit par  François Sulpice Beudant.

Notes et références